2 części wsi w Polsce:
 Glinna Góra – osada wsi Pawłowo, położona w woj. pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie
 Glinna Góra – część wsi Przyjaźń, położona w woj. pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Żukowo

3 wzniesienia w Polsce:
 Glinna Góra (311 m n.p.m.) – wzniesienie Pagórów Jaworznickich, w woj. śląskim, w mieście Jaworzno
 Glinna Góra (135,8 m n.p.m.) – wzniesienie w Krainie Węgorapy, w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie
 Glinna Góra (79,9 m n.p.m.) – wzniesienie na Nizinie Sępopolskiej, w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Węgorzewo

Zobacz też 
 Glinna